ade steht für:

 ade, einen Abschiedsgruß, siehe adieu
 Adele (Sprache) (ISO-639-3-Code), bedrohte westafrikanische Sprache, Sprache der Adele-Volksgruppe

Ade, Adé bezeichnet:

 Adé, eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Ade, ein anderer Name des alten Reichs von Vemasse auf der Insel Timor
 Ade (Almeida), portugiesische Gemeinde im Kreis Almeida (Portugal)
 Ade (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ade (Kosovo), Ort in Kosovo

Ade ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Ade (* 1932), deutscher Hochschullehrer, Fotograf und Trickfilmer
 Alfred Ade (1876–1968), deutsch-ungarischer Veterinär und Botaniker
 Dayo Ade (* 1972), kanadischer Schauspieler
 George Ade (1866–1944), US-amerikanischer Schriftsteller
 Hans Christoph Ade (1888–1981), deutscher Schriftsteller
 Harold Ade (1912–1988), US-amerikanischer Radrennfahrer
 King Sunny Adé (* 1946), nigerianischer Musiker
 Maren Ade (* 1976), deutsche Filmregisseurin sowie Produzentin
 Mathilde Ade (1877–1953), deutsch-ungarische Grafikerin
 Meinhard Ade (* 1944), deutscher Jurist
 Peter A. Ade (1913–2005), deutscher Museumsdirektor

ADE steht für:
 Acceptable Daily Exposures, ein Grenzwert für Risikobewertung bei der Herstellung von Arzneistoffen
 Ada Air Albania, ehemalige albanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 ADE Automaten- und Schnellwaagenfabrik GmbH, Berlin-Reinickendorf und wurde später (in den 1960ern) von Mauser Waldeck übernommen
 ADE Schnellwaagen- und Aufschnittmaschinen-Fabrik Walter R. Mayer GmbH & Co. KG, gegründet 1935 von Walter R. Mayer in Hamburg
 ADE-Modelleisenbahnen GmbH (1976–1994), einen Hersteller (Willy Ade) von hochdetaillierten Modelleisenbahn-Reisezugwagen im Maßstab 1:87 (Nenngröße H0), siehe Röwa
 ADE-Reaktor, einen Kernreaktor
 ADE-Werk GmbH, einen Hersteller von Antriebs- und Hebetechnik
 Flughafen Aden im Jemen nach dem IATA-Code
 Adobe Digital Editions, eine Software zum Betrachten kopiergeschützter Digitalbücher
 Advanced Document Engineering
 Adverse Drug Event (englisch), negative Nebenwirkung eines Medikaments
 Aeronautical Development Establishment, indisches Forschungslabor auf dem Gebiet der militärischen Luftfahrt
 Air Defence Element, ein Anti-Ballistic-Missile-System
 Airport Design Editor, ein Szenerie-Tool für den Microsoft Flight Simulator
 Akute disseminierte Enzephalomyelitis, seltene, akut entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems
 Amsterdam Dance Event
 Analyses des Données Écologiques
 Antibody-dependent Enhancement, siehe Infektionsverstärkende Antikörper
 Antrag Dienstleistung Entwicklung
 Application Development Environment
 Application Domain Extension, eine Erweiterung des Datenformats City Geography Markup Language (CityGML)
 Atlantis Diesel Engines, einen südafrikanischen Motorenhersteller
 Auftragsdatenerfassung

 steht für:
 Alfred Ade (1876–1968), deutsch-ungarischer Veterinär und Botaniker

a. d. E. steht für:
 an der Elbe

Siehe auch:
 Ade Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana

Abkürzung